Напольная Тавла () — село в Мордовии в составе России. 

Входит в городской округ Саранск.  Административно образует Напольно-Тавлинский сельсовет, подчинённый администрации Октябрьского района Саранска.

География 
Напольная Тавла расположена на реке Тавла, в 25 км от Саранска и железнодорожной станции Саранск.

История 
Название-гидроним.

Село основано переселенцами из Подлесной Тавлы.

В 1704 году — деревня (Тавлинские Выставки) из 52 дворов; в 1869 — село казённое Напольная Тавла (Рождественское) — из 210 дворов () Саранского уезда, имелась мельница; в 1914 — село из 292 дворов.

В 1866—1869 годы в селе был построен храм в память Рождества Христова, с приделом во имя св. Димитрия Солунского — каменный, тёплый. Храм относился ко 2-му благочинническому округу Саранского уезда. Прихожан насчитывалось 1021 мужского пола и 1091 — женского. Имелось земское училище.

В 1930-е годы создан колхоз, с 1952 — им. 17-го партсъезда, 1973 — отделение совхоза, 1979 — ОПХ, с 2000 — ФГУП ОПХ «1 Мая». В современном селе — средняя школа, ДК, магазин, медпункт; памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Население

Улицы 

 улица Заря
 Зелёная улица
 улица Горького
 переулок Ильича
 Комсомольская улица
 Московская улица
 Советская улица

Известные уроженцы 
 М. П. Бардин — хозяйственный и партийный руководитель
 О. Н. Каниськина — легкоатлетка, олимпийская чемпионка (2008), чемпионка мира (2007), двукратная чемпионка России
 А. А. Седойкина — заслуженный машиностроитель РФ.

Ансамбль «Толава» села Напольная Тавла (декабрь 2012 года)

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты городского округа Саранск